Desa Jatimekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatimekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 108,04), Jawa Barat, 
 Desa Jatimekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 107,38), Jawa Barat, 
 Desa Jatimekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 107,40), Jawa Barat, 
 Desa Jatimekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,29, long 106,95), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar